Sorlin ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595–1676), französischer Dichter und Dramatiker
 Olivier Sorlin (* 1979), französischer Fußballspieler